Zachgraben heißen Gewässer und Täler:

 Zachgraben (Kleiner Regen), linker Zufluss des Kleinen Regens bei Lichtenthal, Stadt Zwiesel, Landkreis Regen, Bayern
 Zachgraben, Talabschnitt vor Gundersdorf des Zachbachs, linker Zufluss der Lemsitz nahe Grubberg, beide Ort im Gemeindegebiet von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark